Le ePortfolio (ou e-Portfolio, i-portfolio, portfolio numérique, portfolio électronique) est un ensemble de preuves de compétences, sous forme numérique et généralement sur le web, résultant d'une démarche consistant à réfléchir sur ses projets (sociaux, professionnels) et définir quelles parties de ces projets communiquer à quels publics, et de quelles façons. 

Le e-portfolio fait également référence à un outil numérique permettant de documenter et de gérer son propre apprentissage tout au long de sa vie de manière à favoriser un apprentissage approfondi et continu .

Cette démarche peut être utilisée par les professionnels, les enseignants, les élèves, les parents ou autres personnes engagées dans une démarche de formation tout au long de la vie, dans le but de communiquer sur son profil ou garder des traces d'apprentissages.

Histoire du e-portfolio 
Le portfolio au format papier est apparu à partir du début du XXe siècle, le portfolio numérique, lui, est apparu dans les années 1990 conjointement au développement du web 1.0 sur support cd roms. Une version « en ligne » est apparue à partir des années 2000 avec la possibilité de partager des documents et des ressources diverses. Aujourd’hui, les e-portfolio sont particulièrement liés aux réseaux sociaux numériques. À l’origine, le portfolio papier a pour but de présenter des documents en vue d’un évènement comme un entretien d’embauche. De son côté, le e-portfolio peut répondre à des besoins différents tels que la présentation de documents attestant de compétences en vue d’une certification (exemple : VAE). Cet élargissement du champ d’action du e-portfolio est justement permis par ce passage du format papier au format numérique. Le e-portfolio a été sujet à une « vague de mode » dans les universités entre 2010 et 2015 où un nombreux projet de création de e-portfolio ont été observés. De plus, une diminution du nombre de publications scientifiques sur le sujet a également été observée à partir de 2015, attestant donc d’une diminution progressive de l’attention accordée à ce type de démarche.

Raison d'être 

L'ePortfolio, c'est le trait d'union entre espace personnel et profil dans un réseau social, blogs, homepage, site professionnel, espace collaboratif virtuel...

Le thème ePortfolio est au cœur des enjeux de la société de l'information. C'est une des grandes préoccupations actuelles dans les systèmes éducatifs.

Il n'est pas question d'informatique mais bien de méthodes de développement et de promotion de l'identité des personnes et des organisations, certes appuyées par l'omniprésence de l'informatique dans notre quotidien.

Autres désignations 
Parfois le ePortefolio est désigné par le terme de "carnets de compétences" ou "portefeuille (électronique) de compétences", plus explicites pour certains apprenants.

Formes d'ePortfolios 

On peut distinguer plusieurs formes d'ePortfolio:

 ePortfolio professionnel : site où une personne ou un groupe présente ses réalisations, comment être contacté-e, ses intentions, ses prestations, bref le site de profil d'une personne ou d'une entreprise.

 ePortfolio d'apprentissage ou de développement : dossier numérique qui démontre la progression et le développement des compétences de l'apprenant sur une période de temps. Ce dossier inclut en général des éléments d'auto-évaluation, des réflexions et des commentaires de tiers apportés par l'enseignant ou le tuteur permettant qu'une nouvelle forme de communication plus riche s'établisse entre eux.

 ePortfolio d'évaluation : dossier numérique qui sert principalement à évaluer les compétences d'un apprenant dans un domaine bien défini en fonction des objectifs de départ et des standards du programme.

 ePortfolio de présentation : dossier numérique servant à démontrer les compétences et travaux d'un apprenant. Il s'agît donc essentiellement de réussites que l'apprenant souhaite montrer en général à de potentiels employeurs à la fin de la formation.

 ePortfolio hybride : la plupart des ePortfolios sont des hybrides des portfolios mentionnés plus haut car il est rare qu'ils ne contiennent qu'une forme de contenus.

Avantages / inconvénients du e-portfolio

Les avantages 

 Constitue une base de données qui permet de collecter et stocker les expériences et apprentissages sur le long terme afin de les valoriser sur un seul support
 Permettre une meilleure visibilité en rendant ce dernier public et en le partageant plus facilement (accès limité aussi possible)
 Plus facile à modifier et actualiser qu’une version papier
 Permet une plus grande variété de fichiers (type audio, vidéo, image, liens hypertextes, etc.)
 Un développement de compétence dans le maniement d’outils de conception de e-portofolio
 Développer sa réflexion quant à ses compétences professionnelles
 Dans un contexte de crise sanitaire devient plus intéressant car il est en ligne
 Pour la gouvernance et l’établissement il permet de rendre des bilans internes et externes de l’institution, de réaliser des demandes d’habilitation des établissements, favorise la visibilité de l’établissement, ses formations et sa réputation sur internet, mais aussi d’assurer un suivi des étudiants et les aider dans leur insertion professionnelle.
 D’évaluer leurs compétences
 D’acquérir des compétences dans les dispositifs formels/ informels
 De former une base de données regroupant leurs travaux, leurs rapports de stage, leurs activités extra-scolaires, etc.
 De valoriser leur démarche réflexive sur leur projet professionnel
 D’être accompagné, aidé dans leur insertion professionnelle
 Encourage les apprentissages
 Dans le cadre d’un cours : peut favoriser la collaboration dans la conception des e-portfolio et rendre un travail d’un plus grande qualité
 De favoriser la visibilité sur internet de la singularité du parcours, des acquis de formation (développer l’identité numérique)

Les inconvénients 
 La difficulté d’appropriation du support numérique, de l’outil numérique par manque de compétences en numérique
 L’obligation de remplir certains points obligatoires du e-portolio dont on ne comprend pas la pertinence
 Les difficultés en rédaction
 Le temps utilisé pour la réalisation de son e-portfolio
 Si imposé : le manque de motivation

Les différents usages du ePortfolio 
Il existe trois grandes familles d’usages des e-portfolio : le e-portfolio réflexif, le e-portfolio de développement et le e-portfolio de présentation.  

Le e-portfolio réflexif est principalement utilisé dans le milieu universitaire en suivant le courant pédagogique proposant de dépasser la simple évaluation des savoirs au profit de la reconnaissance par les apprenants des compétences qui ont été acquises au cours de leur formation.  

Le e-portfolio de développement a pour fonction de documenter la succession d’apprentissages effectués par des personnes en formation. Le but est ici de garder une trace de ces apprentissages ainsi que des processus d’apprentissage propres à chaque apprenant, c’est-à-dire la manière dont ces apprentissages ont été réalisés et assimilés.  

Le e-portfolio de présentation a, pour sa part, vocation à développer les compétences présentées sur un curriculum vitae par exemple afin de favoriser l’insertion professionnelle de la personne.

Les différents outils 
S'il est tout à fait possible, pour réaliser un ePortfolio, d'utiliser un logiciel de type traitement de textes, une difficulté apparaît lorsqu'il s'agit d'évaluer le travail d'un apprenant dans le cadre d'une formation. Cela nécessite une organisation des informations de manière que l'évaluateur trouve facilement les informations qu'il recherche. Une autre difficulté est qu'il faut avoir quelques connaissances techniques pour produire par exemple un ePortfolio de présentation, selon le format final qu'on veut lui donner (fichier PDF, site web, diaporama)
Ce sont des raisons pour lesquelles sont apparus différents logiciels de portfolios ou de conception de portfolios numériques. En voici quelques-uns :

 Mahara (open source)
 Karuta(open source)
 PEC (Portefeuille d’Expériences et de Compétences)
 PERLE qui est un logiciel open source et bilingue (anglais/français) créé par l'université Concordia à Montréal.
 Lorfolio, également logiciel libre, a été créé et financé par la région Grand Est.

Un eportfolio peut aussi se créer sans l’aide d’un logiciel spécifiquement créé pour cela. On peut simplement utiliser des éditeurs de texte tels que les applications Google ou le pack Microsoft Office, ou encore des éditeurs de site web tels que Wordpress ou Wix.com. Linkedin peut également faire office de portfolio numérique.

Quelques retours d’expériences  sur l’utilisation de l’ePortfolio 
Une étude de cas de 2007 : les chercheurs ont étudié de manière quantitative et qualitative la persistance de publication d’un e-portfolio après d’un groupe de 30 étudiants de l’UCO en 2007. Leur hypothèse de départ est qu’il existe un jeu de lien dynamique entre la perception de la motivation de l’étudiants, la persistance de l’étudiant dans la publication de son e-portfolio et l'environnement de l’étudiants. De plus, la perception de la motivation de l'étudiant s’explique en deux facteurs: la perception d’efficacité personnelle ainsi que la perception d’utilité de son e-portfolio. Les résultats montrent d’un point de vue quantitatif: Il existe une corrélation entre le type de support choisi ainsi que le degré de persistance de leur e-portfolio. Plus le degré de persistance de leur e-portfolio est grand, plus les étudiants choisissent une plateforme relationnelle sinon ils choisissent une plateforme interactive. En outre, les questionnaires révèlent que plus les étudiants voient l’utilité de publier leur portfolio, plus ils persistent dans la publication et l'entretien de leur e-portfolio. D’un point de vue qualitatif, après avoir eu des entretiens avec six étudiants de l’étude quantitative, l’étude révèle que la persistance à publier un e-portfolio était très liés avec les attentes de rétroaction de ce travail. 

Un retour d'utilisation en 2011 lors d'une formation continue réalisé par une université tunisienne. L'étude suit la méthode quantitative. Il en résulte que la majorité des participants ont grandement apprécié participer à l’expérience de la création d’un e-portfolio. Ils demandent même à ce que cet exercice soit poursuivi dans les années futurs et que l’université généralise l’utilisation du e-portfolio aux différents modules du master. Il est exposé dans cet article deux limites : la première est qu’il faut revoir la natures des documents qu’ils ont dû déposer dans le e-portfolio, la deuxième étant que les enseignants-chercheurs sont plutôt réticent quant à l’utilisation du e-portfolio

Une évaluation d’un e-portfolio universitaire en archéologie et en histoire de l’art en 2017 : Les chercheurs réalisent une enquête par questionnaire en mars 2010 après avoir commencé l’utilisation du dispositif en janvier 2008 composé de 49 étudiants qui représente 80% de la population ciblée par cette enquête (méthode quantitative). L’étude montre un résultat positif pour les étudiants. Par ailleurs, les chercheurs montrent une amélioration significative sur l’exercice du regard réflexif. De plus, l’utilisation de l’e-portfolio est un outil permettant de mesurer d’une part le niveau de compétences d’un étudiants et d'autre part l'engagement des étudiants dans leurs études. Il existe tout de même une limite sur le domaine motivationnel. En effet, l'investissement dans la création d’un e-portfolio à un certain coût qui diminue au fil du temps et ainsi diminuer la motivation.

Notes et références

Liens externes 
Centre de ressources sur la création de portfolios - Foire aux Questions, outils, documentations, moteur de recherche dédié au portfolio.
Autre centre de ressources dédié aux ePortfolio Définition, outils, exemples.
Guides, mode d'emploi et certifications pour les démarches ePortfolio réalisé dans le cadre de plusieurs programmes européens de formation tout au long de la vie  
Une liste de conférences internationales sur les ePortfolios de 2005 à 2010
 Projet en cours de développement : JSDOpenBadges e-portfolio, un e-portfolio ouvert (BackPack Mozilla) conforme aux spécifications Mozilla couplé à une plateforme de fabrication et d'émission de badges Mozilla OpenBadges ( Badges ouverts Mozilla) et à un système de persistance répliqué assurant la pérennité des données relatives aux porteurs de badges.

Application web
Web 2.0
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement